Wobblies (Spitzname für Industrial Workers of the World) steht für:

 Industrial Workers of the World radikale Strömung in der nordamerikanischen Arbeiterbewegung
 The Wobblies Dokumentarfilm über die Frühgeschichte der Industrial Workers of the World